Le tournoi de tennis d'Orlando est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1984, classée en catégorie VS Tour C4, se dispute du 23 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Laura Arraya, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Claudia Kohde-Kilsch et Hana Mandlíková.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Orlando
 Saison 1984 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1984
Orlando
Tennis aux États-Unis en 1984
Tennis en avril 1984